Verappartementisering of appartementisering is het bouwkundig fenomeen waarbij steeds meer appartementsgebouwen worden gebouwd in dorpskernen op het platteland. Als gevolg hiervan verschijnen er in plattelandsdorpen meer en meer hoogbouw die uittorenen boven de oorspronkelijk laagbouw in zulke dorpen en worden traditionele dorpswoningen meer en meer vervangen door woonblokken.

Verappartementisering is in de moderne tijd een opkomend fenomeen in het dichtbevolkte Belgische gewest Vlaanderen.

Huisvesting
Architectuur in België